Лупашку () — румынская фамилия. Известные носители:

 Лупашку, Камелия (род. 1986) — румынская гребчиха.
 Лупашку, Михаил Феодосьевич (1928—2016) — советский и молдавский учёный-аграрий, министр сельского хозяйства Молдавской ССР (1981—1985), депутат парламента Республики Молдова (1994—1998), академик ВАСХНИЛ (1982), иностранный член РАН (2014).
 Лупашку, Стефан (1900—1988) — румынский философ.

См. также 
 Лупаш